Il termine Attonidi può essere riferito a:

 Canossa – ceppo iniziale della famiglia, che ebbe come capostipite Sigifredo di Lucca e quindi Adalberto Atto di Canossa
 Corradidi – dinastia comitale franca del Regno d'Italia